ГДР — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Глобальна депозитарна розписка
 Грузинська Демократична Республіка

Акроніми